Death Stranding – videogioco sviluppato da Kojima Productions con la collaborazione di Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment
 Death Stranding (Original Score) – colonna sonora del videogioco Death Stranding
 Death Stranding (Songs from the Video Game) – colonna sonora del videogioco Death Stranding
 Death Stranding: Timefall (Original Music from the World of Death Stranding) – colonna sonora del videogioco Death Stranding
 Death Stranding: I'll Keep Coming – singolo dei Low Roar del 2017